Karl-Heinz Ruch ist der Name folgender Personen:

* Karl-Heinz Ruch (Historiker) (1936–2018), deutscher Historiker 
 Karl-Heinz Ruch (Manager) (* 1954), deutscher Verlagsmanager der Tageszeitung
 Karl-Heinz Ruch (Ringer) (* 1955), deutscher Ringer